Gordon R. Dickson (1923-2001) – kanadyjski pisarz fantasy i science-fiction
 James Dickson – angielski botanik i mykolog
 William Kennedy Laurie Dickson (1860-1935) – amerykański reżyser i pionier kinematografii
Miejscowości w USA:
 Dickson – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Carter
 Dickson – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Dickson
Gminy w USA:
 Dickson (ang. Dickson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Dickson (ang. Dickson Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Dickson (ang. Dickson County) – w stanie Tennessee